Marschik ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Marschik (* 1995), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter in Tirol
 Matthias Marschik (* 1957), österreichischer Kulturwissenschaftler, Medienwissenschaftler und Sporthistoriker
 Nikolaus Marschik (* 1971), österreichischer Diplomat